Шапша́л () — караимская фамилия.

Известные носители 
 Шапшал, Борис Гаврилович (1924—1981) — инженер-механик, изобретатель.
 Шапшал, Владислав Гаврилович (род. 1934) — инженер-электрик, лауреат премии Совета Министров СССР.
 Шапшал, Гавриил Семёнович (1893—1960) — заслуженный врач РСФСР, кавалер Ордена Ленина, майор медицинской службы.
 Шапшал, Илья Фёдорович (1878—1949) — медик, анатом. Один из создателей анатомической терминологии на болгарском языке. 
 Шапшал, Михаил Михайлович (1858—1938) — коннозаводчик, владелец Крепыша — «Лошади столетия». 
 Шапшал, Серая Маркович (1873—1961) — караимский гахам, доктор филологических наук, профессор, востоковед.
 Шапшал, Сулейман Гаруневич (ок. 1887 — 1930) — горный инженер, участник Первой мировой и гражданской войн.
 Шапшал, Юфуда Моисеевич (1836—1902) — купец I гильдии, основатель Санкт-Петербургской табачной фабрики «Братья Шапшалъ».
 Шапшал, Яков Фёдорович (1880—1947) — художник.